

Pessoas
José Tadeu Carneiro Cardoso
José Tadeu Jorge
José Tadeu Mouro Júnior
José Tadeu Ribeiro

Jose Tadeu